Дачи — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Дачи — село в Енбекшильдерском районе Акмолинской области.

Россия 
 Дачи — деревня в Калининском районе Тверской области.

См. также 
 Дача (значения)